19. etape af Tour de France 2022 var en 188,3 km lang  med 1326 højdemeter, som blev kørt den 22. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.05.

Den gule førertrøje blev efter etapen overrakt til Jonas Vingegaard af H.K.H. Prins Joachim.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Enric Mas () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

19